Merrill kan verwijzen naar:
Merrill (Iowa)
Merrill (Michigan)
Merrill (Oregon)
Merrill (Wisconsin)
Elmer Drew Merrill (1876-1956), Amerikaans botanicus